Франк-Каменецкий — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Франк-Каменецкий, Александр Викторович (род. 1946) — советский и российский геофизик, сын В. А. Франк-Каменецкого.
 
 Франк-Каменецкий, Виктор Альбертович (1915—1993) — кристаллограф, сын А. Г. Франк-Каменецкого.
 Франк-Каменецкий, Давид Альбертович (1910—1970) — физик-теоретик, астрофизик, сын А. Г. Франк-Каменецкого.
 Франк-Каменецкий, Дмитрий Александрович  — петролог, кандидат геолого-минералогических наук, начальник отдела государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Администрации Санкт-Петербурга, секретарь Хельсинкской комиссии, сын А. В. Франк-Каменецкого 
 Франк-Каменецкий, Захарий Гершонович (Григорьевич) (1874—1951) — врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РСФСР, брат А. Г. Франк-Каменецкого.
 Франк-Каменецкий, Израиль Григорьевич (1880—1937) — русский филолог, египтолог и библеист, брат З. Г. Франк-Каменецкого.
 Франк-Каменецкий, Лев Захарович (1902—1954) — хирург и гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор, сын З. Г. Франк-Каменецкого.
 Франк-Каменецкий, Максим Давидович (род. 1941) — советский и американский биофизик, молекулярный биолог, сын Д. А. Франк-Каменецкого.
 Франк-Каменецкий, Георгий Хаимович (1918—2004) — учёный в области механики и машиностроения, племянник З. Г. Франк-Каменецкого.

Франк-Каменецкая 
 Франк-Каменецкая, Ирина Альбертовна (род. 1961) — переводчик, вирусолог.
 Франк-Каменецкая, Ольга Викторовна (род. 1946) — кристаллограф, доктор геолого-минералогических наук, профессор, профессор кафедры кристаллографии СПбГУ, дочь В. А. Франк-Каменецкого.
 Франк-Каменецкая, Тэма Давидовна (род. 1932) — дочь физика Д. А. Франк-Каменецкого, жена академика РАН Р. З. Сагдеева.

Также 
 Синдром Франк-Каменецкого — врождённая двусторонняя гипоплазия радужной оболочки с гониодисгенезом и глаукомой (с аутосомно-рецессивным наследованием); описан З. Г. Франк-Каменецким в 1925 году.
 Улица Франк-Каменецкого — улица в Иркутске.